Murdered Love – ósmy album studyjny amerykańskiej grupy metalowej P.O.D.

Lista utworów

Twórcy 
 Sonny Sandoval – śpiew
 Wuv Bernardo – perkusja
 Traa Daniels – gitara basowa
 Marcos Curiel – gitara
 Howard Benson – produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy P.O.D.
Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy wyprodukowane przez Howarda Bensona